Tragulina — інфраряд парнокопитних ссавців з підряду Жуйні (Ruminantia).

Класифікація 
Інфраряд містить 10 сучасних видів у трьох родах з родини Tragulidae та низку викопних форм, що відомі починаючи з еоцену:

TRAGULINA
Praetragulidae
Praetragulus
Parvitragulus
Simimeryx
Archaeomerycidae
Archaeomeryx
Miomeryx
Gelocidae
Phaneromeryx
Paragelocus
Paragelocus
Gelocus
Pseudogelocus
Prodremotherium
Cryptomeryx
Pseudoceras
Gobiomeryx
Rutitherium
Eumeryx
Hypertragulidae
Hypertragulus
Hypisodontinae
Hypisodus
Leptomerycidae
Hendryomeryx
Leptomeryx
Xinjiangmeryx
Pseudomeryx
Pseudoparablastomeryx
Pronodens
Lophiomerycidae
Zhailimeryx
Iberomeryx
Lophiomeryx
Nalameryx
Krabimeryx
undescrsibed
Tragulidae
Tragulus
Hyemoschus
Moschiola
 Protoceratidae
Heteromeryx
Leptoreodon
Leptotragulus
Poabromylus
Toromeryx
Trigenicus
Paratoceras
Protoceras
Pseudoprotoceras
Kyptoceras
Lambdoceras
Prosynthetoceras
Synthetoceras
Syndyoceras

Примітки 

Парнопалі